Tim Graham (1904-1979) – attore statunitense
Tim Graham – giornalista sportivo statunitense
Tim Graham (n. 1958) – produttore e conduttore televisivo inglese
Tim Graham (n. 1939) – velocista britannico